Don Juan d'Autriche peut désigner :
 Don Juan d'Autriche (1545 - 1578), un fils illégitime de Charles Quint ;
 Juan José d'Autriche (1629 - 1679), un fils naturel de Philippe IV d'Espagne.

Voir aussi 
 Jean d'Autriche (1782 - 1859), archiduc d'Autriche et général,  de Léopold II